

Astronomia 
 9463 Criscione – asteroide della fascia principale

Criminalità 
 Erminio Criscione (1955-1992) – criminale italiano

Sport 
 Arianna Criscione (1985) – calciatrice statunitense naturalizzata italiana